Hans Krech ist der Name folgender Personen:
 
* Hans Krech (Sprechwissenschaftler) (1914–1961), deutscher Logopäde und Hochschullehrer
 Hans Krech (Theologe) (* 1944), deutscher Theologe und Liturgiewissenschaftler 
 Hans Krech (Historiker) (* 1956), deutscher Historiker und Schriftsteller